Komo kan syfta på:

Geografi

Ekvatorialguinea och Gabon
1 Komo (vattendrag),

Finland 
2 Komo (ö), Södra Karelen, Villmanstrand,

Gabon 
3 Komo (departement), Estuaire,

Indonesien 
4 Nusa Komokomo, ö, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar